Central'naja, gora kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Central'naja (kulle), 
 Gora Central'naja (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar